L'attribution peut se référer à :
 L'attribution causale, un processus de psychologie sociale par lequel les personnes expliquent et jugent autrui.
 Le droit de paternité, un droit d'auteur qui lui permet d’être identifié et proclamer la filiation de son œuvre. Il est notamment repris dans certaines licences libres, qui permet d'exiger la citation du nom de l'auteur lors de la redistribution d'une œuvre. Exemple : Licence Creative Commons#Attribution.
 L'attribution publicitaire, la capacité à identifier l'annonceur d'un message publicitaire.